HMS "Dreadnought" – nazwa noszona przez 8 okrętów marynarki brytyjskiej Royal Navy. Najbardziej znanym był pancernik z 1906.
 Pierwszy "Dreadnought" był 40-działowym okrętem, wspominanym jako będący w służbie w 1553, ale jego istnienie jest podawane w wątpliwość.
 Drugi HMS "Dreadnought" (1573) był 41-działowym okrętem zwodowanym w 1573, przebudowanym w 1592 i 1614, zniszczonym w 1648.
 Trzeci HMS "Dreadnought" (1691) był okrętem liniowym (ang. 4th rate) zwodowanym w 1691, przebudowanym w 1706 i zniszczonym w 1748.
 Czwarty HMS "Dreadnought" (1742) był 60-działowym okrętem liniowym (ang. 4th rate) zwodowanym w 1742 i sprzedanym w 1784.
 Piąty HMS "Dreadnought" (1801) był 98-działowym okrętem liniowym (ang. 2nd rate) zwodowanym w 1801, przebudowanym na okręt szpitalny w 1827 i zniszczonym w 1857.
 Szósty HMS "Dreadnought" (1875) był pancernikiem zwodowanym w 1875 i przerobionym na hulk w 1903, następnie sprzedanym w 1908
 Siódmy HMS "Dreadnought" (1906) – najbardziej znany okręt o tej nazwie – był pancernikiem o rewolucyjnej budowie, jednym z najbardziej znanych okrętów w historii wojskowości. Zwodowany w 1906 i sprzedany na złom w 1921
 Ósmy HMS "Dreadnought" (S101) był pierwszym brytyjskim okrętem podwodnym o napędzie atomowym.

Dreadnought